

Patronyme 
  (née en 1944), traductrice et universitaire française ;
  (1700-1758), général prussien ;
 Jeanne Driessen (1892-1997), femme politique belge ;
 Johan Driesen (né en 1973), joueur de football belge ;
 Paul Driessen (né en 1940), animateur néerlandais de film d'animation ;
  (né en 1966), artiste belge ;
 Steffen Driesen (né en 1981), nageur allemand, médaille d'argent du relais 4 × 100 m 4 nages aux Jeux Olympiques d'Athènes ;
 Steve Driesen (1972-), acteur belge ;
  (né en 1978), acteur belge ;
 Yannick Driesen (né en 1988), joueur belge de basket-ball.

Toponymie 
 Driesen, nom allemand de la ville de Drezdenko en Pologne.

Autres 
  (1717-1919), régiment de l'Armée prussienne, du nom du général von Driesen.

Voir aussi 
 Driessen

Homonymie
Homonymie de patronyme